Шотландский Первый Дивизион 1950/1951 () — 54-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 9 сентября 1950 года и закончился 8 мая 1951 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1950/1951
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1950 году
Спорт в Шотландии в 1951 году